«Славия» — телевизионный канал в России
 Славия — название областного телеканала Новгородской области до смены названия в 2008 году на «Новгородское областное телевидение» (НОТ), канал выпускает в эфир ГТРК «Славия» (г. Великий Новгород);
 Славия — липецкий телеканал, выпускает в эфир ЗАО «Славия» (г. Липецк)